При́городный райо́н — местность, прилегающая к городу, пригород. Используется как название ряда административно-территориальных единиц в России:
 Пригородный район — район Северной Осетии
 Пригородный район — район Свердловской области
 Ленинградский Пригородный район — упразднённый район Ленинградской области (1930—1936)
 Пригородный район — название Октябрьского района Улан-Удэ в 1938—1957 годах
 Пригородный район — упразднённый район Хабаровского края, территория вошла в состав Хабаровского, Вяземского районов и района имени Лазо